Le sigle PTB peut désigner :
 le  (quotidien de Paris), journal fondé à Paris en 1933, ciblant un public de lecteurs allemands exilés ; renommé Pariser Tageszeitung (PTZ) en 1939, il cesse de paraître en février 1940 après l’internement des Allemands par les autorités françaises ;
 le Parti du travail de Belgique, un parti politique belge ;
 le PTB-GO, une coalition de partis de gauche et d'extrême-gauche pour les élections régionales belges de 2014 ;
 le Parti travailliste brésilien, un parti politique brésilien ;
 le Petit train de banlieue, anciennement le Petit train bleu, à Dakar au Sénégal ;
 la Physikalisch-Technische Bundesanstalt, l'agence nationale de métrologie de l'Allemagne;
 Public Test Build, version de test publique ou version bêta ouverte.
Homonymie d'acronyme